Rajd Monza 2020 (ACI Rally Monza 2020) – kolejna edycja Rajdu Monza. Był to rajd samochodowy odbywający się od 3 do 6 grudnia 2020 roku na terenie Włoch. Składał się z 16 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana na torze wyścigowym  Autodromo Nazionale Monza. Była to siódma i ostatnia runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2020.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach  WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Rajd wygrał Francuz Sébastien Ogier prowadzący Toyotę Yaris WRC, pokonał on dwóch kierowców Hyundaia. Na drugim miejscy do mety dojechał Ott Tänak (30 raz na podium w WRC), a na trzecim Dani Sordo (48 raz na podium w WRC). Rajdu nie zaliczy do udanych Brytyjski kierowca Elfyn Evans, który na jednym z ośnieżonych odcinków specjalnych wypadł z drogi, tracąc szanse na mistrzostwo świata w tym sezonie. Ostatecznie Evans finiszował na dwudziestym drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Wygrana Ogiera zapewniła mu siódmy tytuł mistrza świata, był to zarazem jego 49 wygrany rajd WRC i 84 wizyta na podium. Ostatni odcinek specjalny tzw. Poer Stage, niespodziewanie po raz pierwszy w karierze, wygrał Japończyk Takamoto Katsuta. Jedyny Polak startujący w rajdzie Kajetan Kajetanowicz w swojej klasie WRC3 zajął piąte miejsce, co pozwoliło mu zostać drugim wicemistrzem w swojej klasie na rok 2020.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 92 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia wszystkich zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC oraz niektórych z innych klas.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage, a w kategorii Junior WRC za każdy wygrany odcinek specjalny.

Klasyfikacje końcowa RMŚ 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja producentów RMŚ

Przypisy 

Rajd Monza
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2020
2020 we Włoszech